Der Name Bakersfield bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 die Hauptstadt des Kern Countys, Kalifornien, siehe Bakersfield
 Bakersfield (Maryland), im Harford County
 Bakersfield (Missouri), im Ozark County
 Bakersfield (Texas), im Pecos County
 Bakersfield (Vermont), im Franklin County
 Bakersfield Farms, im Fayette County, Georgia

Sonstiges:
 eine Stilrichtung der Countrymusik, benannt nach der kalifornischen Stadt, siehe Bakersfield Sound
 einen Weiler im Pecos County, Texas, am Interstate Highway 10, 55 km östlich von Fort Stockton
 eine US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1993/1994, siehe Bakersfield P.D.

Siehe auch:
 Bakers Field